Натуральне число 60
 60 рік до нашої ери
 60 рік нашої ери